Los borofagíninos (Borophaginae) son una subfamilia extinta de cánidos llamados «perros trituradores de huesos» endémicos de América del Norte durante el Oligoceno y el Plioceno; vivieron aproximadamente desde hace 36 hasta hace 2,5 millones de años y existieron durante .

Evolución 
Este grupo aparentemente se originó a partir de Hesperocyoninae en el Oligoceno tardío. En un principio se trataba de pequeños cánidos del tamaño de un zorro (por ejemplo los géneros Tomarctus o Nothocyon), pero durante el Mioceno experimentaron un aumento considerable en la talla (Epicyon es el cánido mayor conocido) y una diversificación importante que les permitió ocupar un rango amplio de nichos hasta finales del Plioceno.

Especies 
Contiene en total 66 especies repartidas en 23 géneros.
 Subfamilia †Borophaginae
 †Archaeocyon 33—26 Ma, existió durante 
 †Oxetocyon 33—28 Ma, existió durante 
 †Otarocyon 34—30 Ma, existió durante 
 †Rhizocyon 33—26 Ma, existió durante 
 Tribu †Phlaocyonini 33—13 Ma, existió durante 
 †Cynarctoides 30—18 Ma, existió durante 
 †Phlaocyon 30—19 Ma,
 Tribu †Borophagini  30—3 Ma, existió durante 
 †Cormocyon 30—20 Ma, existió durante 
 †Desmocyon 25—16 Ma, existió durante 
 †Metatomarctus 19—16 Ma, existió durante 
 †Euoplocyon 18—16 Ma, existió durante )
 †Psalidocyon 16—13 Ma, existió durante 
 †Microtomarctus 21—13 Ma, existió durante 
 †Protomarctus 20—16 Ma, existió durante 
 †Tephrocyon 16—14 Ma, existió durante 
 Subtribu †Cynarctina 20—10 Ma, existió durante 
 †Paracynarctus 19—16 Ma, existió durante 
 †Cynarctus 16—12 Ma, existió durante 
 Subtribu †Aelurodontina 20—5 Ma, existió durante 
 †Tomarctus 23—16 Ma, existió durante 
 †Aelurodon 16—12 Ma, existió durante 
 Subtribu †Borophagina
 †Paratomarctus 16—5 Ma, existió durante 
 †Carpocyon 16—5 Ma, existió durante 
 †Protepicyon 16—12 Ma, existió durante 
 †Epicyon 12—10 Ma, existió durante 
 †Borophagus (=Osteoborus) 12—5 Ma, existió durante

Clasificación 
Cladograma según Wang y colaboradores (1999):

Referencias 

Borophaginae
Mamíferos extintos de América
Mamíferos del Oligoceno
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos del Plioceno